Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems är ett distrikt i Österrike.   Det ligger i förbundslandet Oberösterreich, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad.

Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems delas in i:
 Edlbach
 Grünburg
 Hinterstoder
 Inzersdorf im Kremstal
 Kirchdorf an der Krems
 Klaus an der Pyhrnbahn
 Kremsmünster
 Micheldorf in Oberösterreich
 Molln
 Nussbach
 Oberschlierbach
 Pettenbach
 Ried im Traunkreis
 Rosenau am Hengstpaß
 Rossleithen
 Sankt Pankraz
 Schlierbach
 Spital am Pyhrn
 Steinbach am Ziehberg
 Steinbach an der Steyr
 Vorderstoder
 Wartberg an der Krems
 Windischgarsten

I omgivningarna runt Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems växer i huvudsak blandskog. Runt Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Distrikt i Oberösterreich